Иниотеф (Антеф) I Сехеру-тауи — древнеегипетский номарх IV верхнеегипетского нома (септа) с центром в Фивах (ок. 2133—2118 до н. э.).

Правление 
Вполне возможно, Иниотеф Сехеру-тауи был тождественен Иниотефу упоминаемому в указе одного из последних фараонов VIII династии Неферкаухора, изданным этим царём в Коптосе.

В надписи обнаруженной в Фивах, Иниотеф Сехеру-тауи назван «наследственным князем, великим господином Фиванского нома, радующего царя в качестве хранителя врат Юга, великого столпа того, кто делает, чтобы его Обе Земли (то есть Нижний Египет и Верхний Египет) жили [то есть царя].» Благодаря этой надписи становится ясно, что при царском дворе в Мемфисе этот Иниотеф считался главным в южной части страны. Границы этой территории были установлены указом Неферкаухора, от Абу (то есть Элефантины) в районе первого порога Нила до южной границы того нома, столицей которого был Чени (Тинис). Таким образом становится ясно, что власть Иниотефа I распространялась на довольно значительную территорию семи южных номов Верхнего Египта и он даже претендовал на некоторую самостоятельность.

Нам неизвестны его предки, сохранилось только имя его матери — Икуи. Похоже, изначально его резиденция находилась в Гермонте, современном Арманте, где почитался воинственный бог Монту. О его жизни известно мало, поскольку он знаменит только благодаря славе своих потомков. Однако фараон XII династии Сенусерт I назвал его своим предком и установил его статую в храме в Карнаке. В Карнакском царском списке он появляется как князь в качестве основателя своей династии. Другая надпись, упоминающая его имя, ныне храниться в Страсбурге.

Вероятно, он умер примерно в то же время, когда закончилась VIII династия, и его последние дни, возможно, пришлись на время тех беспорядков, которые сопровождали падение этой династии.

Имя

Гробница 
Считается, что Иниотеф I умер молодым или, по крайней мере, в возрасте средних лет. Он был похоронен в скальной гробнице на западном берегу Фив, в некрополе Эль-Тариф (рядом с Дра Абу эль-Нага). Конструкция гробницы состояла из большого двора на склоне горы, к которому примыкали с одной стороны несколько боковых захоронений для членов семьи, жен и старших придворных. Могила самого царя была не намного больше в размерах от остальных.

Генеалогическое древо

Примечания

Ссылки 
 Иниотеф I

Источники 
 
 

Номархи Уасета
Фараоны XI династии
Правители Африки XXII века до н. э.